KDT puede referirse a:

 El Circuito KDT, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina)
 KDT Nacional Sporting Club, equipo de fútbol de la ciudad del Callao (Perú)
 Keyword-driven testing, una metodología de pruebas de software